Реки Польши образуют относительно густую сеть. Большинство из них принадлежит бассейну двух крупнейших рек — Вислы и Одра, их бассейны покрывают 54,0 % и 33,9 % речной поверхности Польши. Относительно бассейнов морей распределение следующее: 99,7 % — бассейн Балтики, 0,2 % — реки черноморского бассейна, 0,1 % — реки Североморского бассейна. Главные реки страны Висла и Одра, начинаясь соответственно в Карпатах и Судетах, пересекают страну с юга на север. Питание большинства рек снегово-дождевое, паводки наблюдаются осенью и весной, в зимний период и во вторую половину лета сток значительно уменьшается. В зимний период реки замерзают на период от 1 до 4 месяцев. Сток наиболее крупных рек искусственно регулируется. Постоянное судоходство осуществляется на реках: Одра, Висла, Варта, Западный Буг и Нотець, эти реки соединены между собой судоходными каналами.

Список наиболее крупных рек по протяжённости 
Список наиболее протяжённых рек Польши.

Примечания 

Польша
Реки